Березоворудский сельский совет () — входит в состав
Пирятинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Берёзовая Рудка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Берёзовая Рудка 
 с. Вечорки 
 с. Крячковка 
 с. Марьинское

Примечания